Großmeister bezeichnet:
 eine Person, die auf einem bestimmten Fachgebiet Großes/Wichtiges geleistet hat
 Großmeister (Ritterorden), Ordensmeister geistlicher Ritterorden
 Großmeister des Malteserordens
Großämter der Krone Frankreichs:
 Großmeister der Armbrustschützen
 Großmeister der Artillerie von Frankreich
 Großmeister von Frankreich

Titel von:
 Vorsitzenden weltlicher Ritterbünde
 Oberhäuptern einiger Verdienstorden, siehe Großmeister (Orden)
 Vorsitzenden von Großlogen der Freimaurer und der Rosenkreuzer.

Titel im Sport:

 im Bridge

 bei Kampfsport- und Kampfkunstarten
 Großmeister (Schach)
 im Gedächtnissport, siehe Gedächtnissport #Titel im Gedächtnissport
 im Kopfrechnen

Siehe auch: